Музей советской оккупации () — исторический музей, посвящённый периоду существования советской власти в Грузии (1921—1991), жертвам политических репрессий советского режима, повстанческим и национал-либеральным движениям Грузии. Учреждён 26 мая 2006 года. Музей является частью грузинского Национального музея.

Реакции 
Ряд российских политиков осудили открытие подобного музея, заявив, что это является инструментом националистической пропаганды властей Грузии. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с Михаилом Саакашвили в Санкт-Петербурге в июне 2006 года, также осудив существование музея, заявил президенту Грузии, что многие из ведущих советских лидеров, таких, как Иосиф Сталин и Лаврентий Берия, являлись грузинами. По словам источника, в ответ Саакашвили предложил России открыть музей грузинской оккупации в Москве. Позднее Саакашвили пояснил: «Это Музей советской оккупации, а не российской оккупации Грузии … Если кого-нибудь это задевает, то это их проблема, а не наша».

В марте 2007 года музей посетил президент Украины Виктор Ющенко, который предложил открыть аналогичный музей на Украине, хотя Музей советской оккупации уже существовал в Киеве с 2001 года.

См. также 
 День советской оккупации (Грузия)

Примечания 

Грузинская ССР 
Советской оккупации
Советской оккупации
Музеи и выставки о преступлениях коммунизма
Историческая политика